Anthriscus laevigata är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Anthriscus laevigata ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
laevigata